Sobral pode referir-se a:

 Brasil
 Sobral (Ceará) — cidade no estado do Ceará

 Portugal
 Sobral (Carregal do Sal) (Sobral de Papízios) — no concelho de Carregal do Sal
 Sobral (Lourinhã) — no concelho da Lourinhã
 Sobral (Mortágua) — no concelho de Mortágua
 Sobral (Oleiros) — no concelho de Oleiros
 Sobral (Ourém) - no concelho de Ourém
 Sobral (São Pedro de Alva) - no concelho de Penacova
 Sobral da Abelheira — no concelho de Mafra
 Sobral da Adiça — no concelho de Moura
 Sobral do Campo — no concelho de Castelo Branco
 Sobral da Lagoa — no concelho de Óbidos
 Sobral de Monte Agraço — sede de município
 Sobral da Serra — no concelho de Guarda
 Sobral Pichorro — no concelho de Fornos de Algodres
 Sobral de São Miguel — no concelho de Covilhã
 Sobralinho — no concelho de Vila Franca de Xira

Desambiguação
Desambiguações de topônimos